Bill Anderson – cantante statunitense
Bill Anderson – giocatore di football americano statunitense
Bill Anderson – produttore cinematografico statunitense
Bill Anderson – regista britannico
Bill Anderson – calciatore britannico

Pagine correlate
William Anderson